

Biologia 
 Muffa – un tipo di organismi pluricellulari appartenenti al regno dei funghi
 Muffa grigia – fungo della famiglia Sclerotiniaceae

Cinema 
 Muffa (Küf) –  un film del 2012 diretto da Ali Aydın

Geografia 
 Muffa – frazione di Castiglione del Lago
 Muffa – frazione di Crespellano